A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 19. és 23. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban. Az aranyérmet a kenyai Nancy Langat szerezte meg 4:00,23-as idővel, ezüstérmes az ukrán Irina Liscsinszka lett, míg a bronzérmet a szintén ukrán Natalija Tobiasz nyerte. 

A kvalifikáció során az A-szint 4:07,00 másodperc, míg a B-szint 4:08,00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első három helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 3 futó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 23-án futották.

Források 

N01500